Кли́гер () — еврейская фамилия.

Родственные варианты: Клигерман, Клигман, Клигис, Kluger, Klugmann, Klugsmann, Klügler (умник, резонёр), Klüg, Klüger, Klig, Klieg, а также еврейские  Маршак и Магаршак.

Этимология 
Фамилия Клигер — вариант произношения фамилии Клугер (Kluger) на галицийском диалекте идиша.

Относится к группе еврейских фамилий, отражающих личные характеристики, свойства характера или особенности внешности её первых носителей — от «klug» («умный, мудрый» на идише).

Бо́льшая часть современных носителей фамилии Клигер ведет своё происхождение от известного раввина второй половины XVII века Иегуды-Аарона Клугера из местечка Комаров (Люблинская губерния) на Западной Украине, бывшей в то время частью Российской Империи, и его сына раввина Шломо бен Иегуды-Аарона Кпугера из города Броды.

Фамилия Клигер в XIX веке была распространена в Галиции, а на территории Российской империи встречалась в городах Ровно, Заславль, Кременец и Каменец.

Известные носители

Клигер 
 Клигер, Валерий Арьевич (род. 1938) — советский волейбольный тренер.
 Клигер, Гиди (род. 1980) — израильский спортсмен, чемпион мира 2000 г. по парусному спорту.
 Клигер, Дмитрий Викторович (род. 1968) — советский и российский легкоатлет, спринтер.
 Клигер, Игнац — буковинский художник конца XIX — начала XX века.
 Клигер, Игнац Нахманович (1913—?) — скульптор.
 Клигер, Ноах (1926—2018) — израильский журналист, корреспондент, спортивный администратор.
 Клигер, Сергей Пейлатович (1934—2019) — советский и российский баскетбольный тренер.
 Клигер, Сэм — социолог, основатель Института изучения новых иммигрантов в Нью-Йорке, руководитель русского отдела Американского еврейского комитета.
 Клигер, Тамара Петровна (род. 1937) — советская волейболистка.
 Клигер, Шломо (1788—1869) — раввин, проповедник, талмудист.

Клигерман 

 Клигерман, Розалия Иосифовна (1902—1987) — советская шахматистка.
 Клигерман, Владимир Родионович (1887—1937), более известен как Владимир Сергеевич Шатов — российский революционер, советский хозяйственный деятель.

См. также 
 
 
 Еврейские фамилии-аббревиатуры (Маршак, Магаршак)

Другое 
 Агар Клигера («трёхсахарный агар», среда Клигера) — используется для дифференциации грамотрицательных кишечных бактерий.

Примечания